Bistritz bezeichnet

 die Stadt Bistrița (Bistritz) in Rumänien
 die Stadt Bystřice nad Pernštejnem (Bistritz ob Pernstein) in Tschechien
 die Stadt Bystřice pod Hostýnem (Bistritz am Hostein) in Tschechien
 die Gemeinde Bystřice u Benešova (Bistritz b. Beneschau) in Tschechien
 die Gemeinde Bystřice pod Lopeníkem (Bistritz unterm Lopenik) in Tschechien
 die Gemeinde Bystřice u Libáně (Bistritz bei Liban) in Tschechien
 von 1939 bis 1945 die Gemeinde Bystřice nad Olší, Tschechien
 Bystřice nad Úhlavou (Bistritz an der Angel), Ortsteil von Nýrsko, Tschechien
 Bystřice, Ortsteil von Včelákov, Tschechien
 Malá Bystřice (Klein Bistritz) an der Bystřička (Vsetínská Bečva), Dorf in Tschechien
 Valašská Bystřice an der Bystřička, Dorf in Tschechien
 Bystřička an dem Fluss Bystřička, Dorf in Tschechien
 zwei Flüsse in Rumänien (Goldene Bistritz), siehe Bistrița (Begriffsklärung)
 einen Zufluss der Cidlina in Tschechien, siehe Bystřice (Cidlina)
 Fluss Bystřice (Svratka) – rechter Zufluss der Svratka in Tschechien

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Klein Bistritz, Bistrzitz, Bistritza, Feistritz, Wistritz (deutsch)